Trifluoroéthane est le nom commun à deux hydrofluorocarbures de formule brute , ces isomères différant par la position des atomes de fluor :
 1,1,1-trifluoroéthane (R-143a) ;
 1,1,2-trifluoroéthane (R-143b).

Ils sont utilisés comme réfrigérants et gaz propulseurs.

Articles connexes 
 Fluoroéthane
 

Fluoroéthane
Hydrofluorocarbure
Réfrigérant